Бойково — название населённых пунктов:

Болгария 
 Бойково — село в Пловдивской области.

Россия 
 Бойково — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Бойково — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Бойково — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Бойково — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Бойково — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Бойково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Бойково — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Бойково — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Бойково — деревня в Удомельском районе Тверской области.

Украина 
 Бойково — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Бойково — село в Роменском районе Сумской области.

См. также 
 Байково